Kupferblume steht für:

 Kupferblume, wörtliche Übersetzung von chalcanthum als frühere Bezeichnung für Vitriole, kristallwasserhaltige Sulfate von zweiwertigen Metallen
 Galmei-Frühlings-Miere, Unterart aus der Familie der Nelkengewächse
 Grube Kupferblume, Bergwerk in Sankt Andreasberg, Landkreis Goslar, Niedersachsen, siehe Liste von Bergwerken im Harz